La Región Morelia  es una de las 7 regiones en que se encuentra dividido el estado de Michoacán, para la planeación de las acciones, promover el desarrollo y satisfacer las necesidades de la población. Se localiza en el centro - norte del estado de Michoacán. Por su número de habitantes es la primera región más poblada del estado de Michoacán con 1,485,866 habitantes.

Municipios de la región 
La Región Morelia está conformada por los municipios de:
 Zinapécuaro
 Santa Ana Maya
 Álvaro Obregón
 Cuitzeo
 Huandacareo
 Chucándiro
 Copándaro
 Queréndaro
 Tzitzio
 Indaparapeo
 Charo
 Tarímbaro
 Morelia
 Madero
 Acuitzio
 Huiramba
 Lagunillas
 Tzintzuntzan
 Quiroga
 Erongarícuaro
 Pátzcuaro
 Tacámbaro
 Salvador Escalante
 Nocupétaro
 Turicato
 Ario

Referencias